SBM pode referir-se a:
 SBM Offshore - Grupo empresarial que presta serviços para a indústria petrolífera.
 Sociedade Brasileira de Matemática
 Sistema Brasileiro de Museus

Desambiguação